Summertime (Bachelor Number One-dal)
Summertime (Beyoncé Knowles-dal)
Summertime (D.J. Jazzy Jeff & The Fresh Prince-dal)
Summertime (New Kids on the Block-dal)
Summertime, Gershwin Porgy és Bess című operájának egyik dala
Summertime, David Lean 1955-ös filmje